Мировая группа II — вторая по престижности ступень Кубка Федерации. В этой группе соревнуются сборные Бельгии, Израиля, Японии, Германии, Украины, Сербии, Швейцарии и Словакии.

Победители выходят в Плей-офф Мировой группы, проигравшие — в Плей-офф 2-й Мировой группы.

Игры

Словакия — Бельгия

Швейцария — Германия

Сербия — Япония

Украина — Израиль

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа